De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1969-1971 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 2 juli 1969. De zittingsperiode ging in op 16 september 1969 en liep af op 10 mei 1971.

Er waren 75 Eerste Kamerleden, verkozen door vier kiesgroepen, samengesteld uit de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar, om de drie jaar werd de helft van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 2 juli 1969

KVP (24 zetels)
Harry van Lieshout, fractievoorzitter
Marius van Amelsvoort
Toon Coenen
Piet Coppes
Albertus Johannes Copraij
Dien Cornelissen
Jos Ensinck
Jo Franssen
Jacques Gooden
Gerard Groeneveld
Louis Horbach
Evert Kraaijvanger
Henk Letschert
Willy Lockefeer
Frans van der Maden
Gérard Mertens
Toon Middelhuis
Jan Niers
Cees Schelfhout
Piet Steenkamp
Jan Teijssen
Frits Terwindt
Theo Thurlings
Nico Vugts

PvdA (20 zetels)
Jan Broeksz, fractievoorzitter
Edward Brongersma
Jaap Burger
George Cammelbeeck
Piet Damming
Gijs van Hall
André Kloos
Eibert Meester
Maarten de Niet
Arie Querido
Bertus de Rijk
Eef Steenbergen
Wim Thomassen
Maurits Troostwijk
Rien Verburg
Anne Vermeer
Hugo Versloot
Johan Visser
Irene Vorrink
Jan Zoon

VVD (8 zetels)
Harm van Riel, fractievoorzitter
Jan Baas
Sidney van den Bergh
Hendrik Jan Louwes
Jo Schouwenaar-Franssen
Pieter Gerard van de Vliet
Ym van der Werff
Bob de Wilde

CHU (8 zetels)
Johan van Hulst, fractievoorzitter
Jan Beerekamp
Eddy de Geer van Oudegein
Jan Heij
Sieto Robert Knottnerus
Frederik Piket
Dirk Rijnders
Klaas de Vries

ARP (7 zetels)
Wiert Berghuis, fractievoorzitter
Wil Albeda
Piet Elfferich
Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman
Jan de Koning
Sybren van Tuinen
Koos Verdam

PSP (3 zetels)
Hein van Wijk, fractievoorzitter
Henk Lankhorst
Max van Pelt

Boerenpartij (3 zetels)
Aart Snoek, fractievoorzitter
Jan de Groote
Simon van Marion

PPR (1 zetel)
Jacques Tonnaer, fractievoorzitter

CPN (1 zetel)
Annie van Ommeren-Averink, fractievoorzitter

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2 juli 1969 werden 38 Eerste Kamerleden verkozen, in de kiesgroepen I en III.
 Dik Noordewier (PSP) nam zijn verkiezing tot Eerste Kamerlid niet aan. In zijn plaats werd Henk Lankhorst geïnstalleerd.
 Jan van Stuijvenberg (PvdA) nam zijn verkiezing tot Eerste Kamerlid niet aan. In zijn plaats werd George Cammelbeeck geïnstalleerd.
 B.M. Steur (Boerenpartij) nam zijn verkiezing tot Eerste Kamerlid niet aan. In zijn plaats werd op 23 september 1969 Simon van Marion geïnstalleerd.
 Op 16 september 1969 kwam Gerard Groeneveld (KVP) in de Eerste Kamer als opvolger van Chris Matser, die op 25 juni dat jaar ontslag had genomen.

Tussentijdse mutaties

1969 
 7 oktober: Harry van Lieshout (KVP) nam ontslag als fractievoorzitter van zijn partij. Hij werd dezelfde dag nog opgevolgd door Jan Niers.
 14 november: Annie van Ommeren-Averink (CPN) verliet de Eerste Kamer om gezondheidsredenen. Op 9 december dat jaar werd Kees IJmkers in de ontstane vacature geïnstalleerd, die van Ommeren-Averink tevens opvolgde als fractievoorzitter van de CPN.

1970 
 2 januari: Gerard Groeneveld (KVP) verliet de Eerste Kamer. Op 3 maart dat jaar werd Dick de Zeeuw in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 15 maart: Koos Verdam (ARP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot Commissaris van de Koningin in Utrecht. Op 28 april dat jaar werd Piet Boukema in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 13 april: Piet Damming (PvdA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot algemeen secretaris van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Op 25 augustus dat jaar werd Barend van Dam in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 1 oktober: Jaap Burger (PvdA) verliet de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Op 3 november dat jaar werd Coen van der Waerden in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1969-1971